Karl Kässbohrer ist der Name folgender Personen:

*Karl Kässbohrer (Unternehmer) (1901–1973), deutscher Unternehmer und Fahrzeugbauer
Karl Heinrich Kässbohrer (1864–1922), deutscher Unternehmer und Fahrzeugbauer